Мамлюк (от  (mamlūk) — «невольник, раб»):
 Мамлюк — в средневековом исламском мире воин, рекрутировавшийся из числа юношей-рабов.
 «Мамлюк» — грузинский фильм 1958 года.
 Мамлюк, Али (род. 1946) — деятель сирийских специальных служб.

См. также